Суперкубок Португалії з футболу 2009 () — 31-й розіграш турніру. Матч відбувся 9 серпня 2009 року між чемпіоном та володарем кубка Португалії Порту та фіналістом кубка Португалії Пасуш-де-Феррейра.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на transfermarkt

2009
Португалія
2009 у португальському спорті
Події 9 серпня
Серпень 2009